Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma Nestor non ha partecipato.
Solo Knowles ha partecipato facendo coppia con James Blake, ma Bob Bryan e Mike Bryan li hanno battuti in finale 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinali)

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Davidoff Swiss Indoors 2007
ATP Tour 2007